Игорь Васильевич Собко (14 июня 1962, Владимир-Волынский) — священник Украинской православной церкви, протоиерей, клирик Свято-Троицкого Кафедрального собора города Днепра (с 1993 года), композитор, режиссёр.

Биография 
В 1977 году окончил музыкальную школу по специальности «народные и духовые инструменты» (баян и труба).

После окончания поступил в Луцкое культурно-просветительное училище, обучение в котором успешно завершил в 1980 году по специальности «клубный работник, руководитель духового оркестра». В том же году поступает в Днепропетровский металлургический институт им. Л. И. Брежнева.

В 1985 году получает диплом специалиста в области «Химическая технология керамики и огнеупоров». На протяжении обучения в институте работает артистом эстрадно-симфонического оркестра Днепропетровского украинского музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко. После окончания института продолжает профессиональную музыкальную деятельность в филармониях Ивано-Франковска, Донецка, Днепропетровска и Москвы как сессионный и сольный исполнитель (Stick Bass, Bass guitar). Исполняет украинскую этно — народную музыку в стиле джаз.

Становится лауреатом международных джазовых фестивалей «Джаз на Днепре» (1987, г. Днепропетровск), «Бабье лето» (1990, г. Пасфалис, Литва), Московский международный джазовый радио фестиваль (1992), Джазовый фестиваль в г. Пермь (1993). Пишет и исполняет авторскую музыку. После этого в его творческой деятельности начинается новый этап.

В 1993 году он принимает духовный сан и становится священником Украинской Православной церкви (Московского патриархата), с тех пор служит в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра. В 2000 году окончил также Киевскую духовную семинарию.

В 1997 году открывает детскую богословскую школу «Лествица», а в 1999 году — центр православной культуры «Лествица». С этого времени ведёт активную просветительскую деятельность для детей и молодёжи. Открывает благотворительную православную библиотеку. Ежегодно в Дни славянской письменности и культуры проводит крестный ход с участием детей города и области.

В 2000 году выпускает музыкальный диск рождественских колядок в исполнении детского ансамбля «Мастерок». Проводит благотворительные акции дарения книг, пополняя тем самым библиотеки города и детских приютов, а также мест лишения свободы.

В 2003 году основывает независимую телестудию и начинает выпуск детских телепрограмм «В гостях у Дуняши». Телепередача выходит в эфир на 34 канале города Днепра и спутниковых телеканалах «Союз», «Глас», «Радость моя».

В 2004 году начинает новый телепроект «Еженедельное информационное обозрение „Седмица“» на 34 городском телеканале и спутниковом канале «Союз». Является автором и режиссёром более 20 документальных фильмов. Член жюри международных кинофестивалей «Покров» (Киев), «Встреча» (Калуга, Россия) и «Кинолетопись» (Киев). Под его руководством кинокомпания «Лествица» становится лауреатом многих кинофестивалей.

В 2006 году в Санкт-Петербурге на фестивале военного кино им. Ю. Озерова, жюри присуждает Гран-при за документальный фильм «Сто шагов в Небеса».

В 2008 году фильм «Девочки, девочки» признан победителем в номинации «лучший документальный фильм» на международных фестивалях «Кинолетопись» (Киев), «Магнификат» (Белоруссия), «Религия сегодня» (Италия).

В 2008 году основывает международный форум «Киноассамблея на Днепре». Продолжает писать музыку для кино, выпускает два диска со своей авторской музыкой.

В 2008 году воплощает в жизнь новый музыкальный проект «Место встречи — остров классики» при участии известных исполнителей и солистов Украины, России, Европы.

В 2008 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины».

Член жюри международных кинофестивалей в России, Украине, Сербии.

В 2015 году создает и является режиссёром музыкального эксклюзивного проекта «Великое в малом»

Награждён государственными и церковными наградами:

 Благодарность городского головы за особый вклад в духовное возрождение населения и активное участие в общественной жизни города, а также благотворительную деятельность.
 Медаль УПЦ «2000-летие Рождества Христова».
 Орден «Нестора Летописца» III степени.
 Орден Ильи Муромца III степени.
 Памятная медаль «Мученик за Христа Воин-Евгений»;
 Знак отличия главы Днепропетровской облгосадминистрации «За развитие региона».
 «Знак почёта МВД в Днепропетровской области» за сотрудничество в просветительской деятельности.
 Нагрудный знак «УБОП МВД Украины» за создание документального фильма «Юрьев День».
 Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и Всея Украины Владимир (Сабодан) награждает кинокомпанию «Лествица» Орденом Святителя Дмитрия Ростовского (2012)
 7 мая 2017 года награждён орденом УПЦ Святого Апостола Иоанна Богослова II степени.
 7 мая 2017 года получил Почётную грамоту Верховной рады Украины — за заслуги перед украинским народом.
 31 января 2019 года награждён орденом УПЦ Святого Апостола Андрея Первозванного
 14 июня 2022 года награждён орденом УПЦ Святого Архистратига Михаила

Семейное положение: супруга Елена, дочь Анна,трое внуков, Маша, Егор, Иоанн-(Матфей)..

Фильмография 
-----------
ССЫЛКА НА ВСЕ ФИЛЬМЫ КИНОКОМПАНИИ "ЛЕСТВИЦА"
 -----------
Музыка к фильму «Господин премьер-министр». 2011 г.
 01. Фильм "СВЯТОЙ МОНАСТЫРСКИЙ ОСТРОВ НА ДНЕПРЕ", 2001 г.
 02. Фильм "ЮРЬЕВ ДЕНЬ", 2003 г.
 03. Фильм "ОСТОРОЖНО: СЕКТА! 26 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ", 2003 г.
 03. 2 часть. Фильм "ОСТОРОЖНО: СЕКТА! 26 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ", 2003 г.
 04. Фильм "ОСТОРОЖНО: СЕКТА! ДЕЛО №...", 2003 г.
 05  Фильм-лекция "Осторожно: секта! Священное предание - Священное писание". 2003 г.
 06  Фильм-беседа "Осторожно: секта! Информационно-профилактическая беседа".2003 г.
 07. Фильм "ПУТЬ МИССИОНЕРА", 2005 г.
 08. Фильм "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ", 2006 г.
 09. Фильм "МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ", 2006 г.
 10. Фильм "ИСПОВЕДЬ В КРАСКАХ", 2006 г.
 11. Фильм "ГРАЖДАНСКОЕ МОНАШЕСТВО", 2006 г.
 12. Фильм "БЛАГОДАТНЫЙ УЛЕЙ", 2006 г.
 13. Фильм "ИСПОВЕДНИКИ ОПТИНСКИЕ", 2006 г.
 14. Фильм "СТО ШАГОВ В НЕБЕСА", 2006 г.
 15. Фильм "ПО СТУПЕНЕЧКАМ ЛЮБВИ", 2007 г.
 16. Фильм "Я - НЕ ЧУДОТВОРЕЦ", 2008 г.
 17. Фильм "ДЕВОЧКИ-ДЕВОЧКИ", 2008 г.
 18. Фильм "ПОРТРЕТ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА", 2008 г.
 19. Фильм "ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ", 2008 г.
 20. Фильм "ПОНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА", 2009 г.
 21. Фильм "МОНАСТЫРСКИЙ ОСТРОВ", 2009 г.
 22. Фильм "МОЦАРТ 'РЕКВИЕМ'", 2009 г.
 23. Фильм "СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ", 2009 г.
 24. Фильм "НАШ ЧАЙКОВСКИЙ", 2010 г.
 25. Фильм "ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ", 2010 г.
 26. Фильм "ПАРТИТУРА", 2010 г.
 27. Фильм "ПУТЕШЕСТВИЕ МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА", 2010 г.
 28. Фильм «На небе рай - на земле Соловки и Валдай»,2011 г.
 29. Фильм «Знаки препинания», 2011 г.
 30. Фильм «Господин премьер министр». 2011г.
 31. Фильм "Патриарх во граде Святой Екатерины" ( 2011 г.)
 32. Фильм "Ave Maria". 2013 г.
 33. Фильм "Снимают дети свое кино". 2013 г.
 34. Фильм "Правда о нас в документальном кино". 2014 г.
 35. Фильм Г. Тараторкин. "Слушая Блока
 36. Фильм "Исполняя Рахманинова". 2015 г.
 37. Фильм "Великое в малом". 2016 г.
 38. Фильм "Веков связующая нить (Мариинская гимназия)". 2016 г.
 39. Фильм "Фамилия", 2018 г.
 40. Фильм "Любовь и семья в документальном кино, 2018 г
 41. Фильм "Герой империи. Петр Калнышевский. " 2019 г.
 42. Фильм "Кино и радикалы" 2021 г.

Примечания

Ссылки 
 Откуда берутся священники
 «Джаз не помешал мне прийти к Богу»
 Наш земляк получил приз престижного кинофестиваля 
 Православие в Украине — Лествица
 Шесть премьер на «Киноассамблее на Днепре-2012» 
 Лучшей передачей в очередной раз была признана программа «Лествицы» «Луг духовный»
 Специальная награда фестиваля
 Правда о нас — в документальном кино
 юбилеи фотохудожника Булгарина и православной библиотеки
 Детский театр показал горожанам спектакль в жанре рождественского вертепа
 сборник лучших фильмов «Киноассамблея на Днепре-2011»
 визит митрополита Волоколамского Иллариона в Днепропетровск
 проблемы развития и качества детского и молодёжного телевидения
 Всеукраинская премьера «Страсти по Матфею» состоялась в Днепропетровске
 специальная премия Fraternita
 Высший знак отличия Днепропетровской облгосадминистрации «За развитие региона»
 к творчеству в кинематографе был приглашен священник из Днепропетровска 
 День Славянской Письменности
 реалити-шоу по-христиански.
 Православная программа на радио
 форум современной документалистики 
 «Международная Киноассамблея на Днепре 2011»
 Крестный ход в Днепропетровске

Интервью 
 «МЕСТО ВСТРЕЧИ — ОСТРОВ КЛАССИКИ»
 Зрителю должен быть понятен наш язык
 Православное телевидение или жизнь телепрограмм
 Дать личности достойное воспитание
 Как научить чадо добру?

Священники Русской православной церкви
Кинорежиссёры Украины